Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2018 прошла в Санкт-Петербурге 25 июля 2015 года. В группу A зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Нидерланды, Франция, Швеция, Болгария, Белоруссия и Люксембург. Матчи в группе A прошли с 6 сентября 2016 по 10 октября 2017 года.

Сборная, занявшая первое место, выходит в финальную часть чемпионата. Сборная, занявшая второе место, если она в числе восьми лучших, занявших второе место, принимает участие в стыковых матчах за право выхода в финальную часть турнира, которые прошли в ноябре 2017 года.

Результаты 
Расписание матчей было опубликовано УЕФА после жеребьёвки 25 июля 2015 года в Санкт-Петербурге. Время начала матчей 13 ноября 2016 года и 25 марта 2017 года указано в UTC+1 (CET, центральноевропейское время), время начала остальных матчей — в UTC+2 (CEST, центральноевропейское летнее время). Местное время (отличное от центральноевропейского) указано в скобках.

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

Бомбардиры 

8 мячей
  Маркус Берг

6 мячей
  Арьен Роббен

4 мяча

  Орельен Жоаким
  Антуан Гризманн

  Оливье Жиру

  Эмиль Форсберг

3 мяча

  Георгий Костадинов
  Мемфис Депай
  Квинси Промес

  Дави Прёппер
  Андреас Гранквист
  Микаэль Лустиг

  Ола Тойвонен

2 гола

  Павел Савицкий
  Спас Делев
  Ивелин Попов
  Ивайло Чочев

  Уэсли Снейдер
  Винсент Янссен
  Кевин Гамейро
  Тома Лемар

  Димитри Пайет
  Поль Погба

1 гол

  Максим Володько
  Алексей Риос
  Антон Сарока
  Михаил Сиваков
  Михаил Александров
  Станислав Манолев
  Марселиньо
  Димитар Рангелов

  Александр Тонев
  Флориан Бонерт
  Даниел да Мота
  Оливье Тилль
  Максим Шано
  Джорджиньо Вейналдум
  Дэви Классен
  Блез Матюиди

  Килиан Мбаппе
  Джимми Дурмаз
  Исаак Кисе Телин
  Виктор Линделёф
  Кристоффер Нюман
  Оскар Хильемарк

Примечания

Ссылки 
 Страница группы на официальном сайте ФИФА
 Страница группы на официальном сайте УЕФА

Отборочный турнир